Okręty US Navy o nazwie USS "Halcyon":
 Pierwszy  był w służbie w latach 1917-19.
 Drugi  był jednostką patrolową, która była krótko w służbie w 1917.
 USS "Halcyon II" (SP-582) był 161 tonowym jachtem parowym. Nabyty przez US Navy w sierpniu 1917.

Halcyon